Бутанкур може да се односи на:

 Бутанкур (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Бутанкур (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бутанкур (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома